jutrzyna (zobacz: morga, mórg) – historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie 
 Jutrzyna – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, w gminie Wiązów